Cristy ist der Familienname folgender Personen:

 James Cristy (1913–1989), US-amerikanischer Schwimmer
 Mary Cristy (eigentlich Maria Christina Ruggeri; * 1952), französische Schlager- und Chansonsängerin sowie Theaterschauspielerin